Шайавосси или Шайово́сси () — округ в штате Мичиган, США. Официально образован в 1822 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 70 648 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 401,191 км2, из которых 1 375,291 км2 суша и 25,900 км2 или 1,900 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2010 года в округе проживает 70 648 жителей в составе 27 481 домашних хозяйств и 19 397 семей. Плотность населения составляет 51,40 человек на км2. На территории округа насчитывается 30 319 жилых строений, при плотности застройки около 22,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 96,70 %, афроамериканцы — 0,50 %, коренные американцы (индейцы) — 0,50 %, азиаты — 0,40 %, гавайцы — 0,00 %, представители других рас — 0,50 %, представители двух или более рас — 1,50 %. Испаноязычные составляли 2,40 % населения независимо от расы.

В составе 32,50 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 53,80 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 11,60 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 29,40 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 0,00 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 0,00 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,54 человека, и средний размер семьи 2,99 человека.

Возрастной состав округа: 24,10 % моложе 18 лет, 8,50 % от 18 до 24, 23,90 % от 25 до 44, 29,10 % от 45 до 64 и 29,10 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 40 лет. На каждые 100 женщин приходится 97,70 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 94,60 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 46 528 USD, на семью — 52 614 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 32 155 USD против 19 301 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 21 103 USD. Около 10,60 % семей и 15,40 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 22,10 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 5,80 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Шайавасси, штат Мичиган
 Национальная ассоциация округов США
 Shiawassee County History
 Shiawassee County
 Uplift Shiawassee
 City of Corunna, Michigan U.S. 
 Corunna Now - A News + Entertainment Site for Corunna, Michigan 
 Durand Now - A News + Entertainment Site for Durand, Michigan 
 Shiawassee County Democratic Party
 Owosso Independent

Округа Мичигана